Агентство регионального управления (, сокр. avi; , сокр rfv) обеспечивает правоприменение, управление и осуществляет контрольные функции в области законодательства Финляндии. Агентство начало свою деятельность с 1 января 2010 года.

За каждым агентством регионального управления закреплена конкретная область, которая включает одну или более провинций. В сферу их ответственности входят основные социальные услуги, правовая защита и разрешения, защита труда, природоохранные разрешения, аварийно-спасательная служба и обеспечение готовности к ЧС, а также полиция. Агентств всего семь, к одному из которых приравнивается и Государственное агентство Аландских островов.

Одновременно с агентствами регионального управления 1.1.2010 были образованы вместе с Центрами экономического развития, транспорта и окружающей среды (). Они заменили предыдущие правления губерний.

В соответствии с реформой с 2010 года губернии (ляани) в Финляндии были упразднены, а губернские правления прекратили свою деятельность. Полномочия губернских правлений были переданы агентству регионального управления.

Примечания

Ссылки 
 Агентство регионального управления.
 Вариант перевода основных терминов на русский язык

Государственные организации Финляндии